Juan Gómez (1555 circa – 1597) – pittore spagnolo
Esrich Juan Gomez – calciatore spagnolo
Juan Andrés Gómez – calciatore argentino
Juan Carlos Gomez – calciatore ecuadoriano
Juan Augusto Gómez – calciatore argentino
Juan González Gómez – calciatore messicano
Juan José Gómez Abarkan – calciatore tedesco
Juan Fernando Gomez – calciatore colombiano
Juan Ignacio Gomez – calciatore argentino
Juan Gómez Medina – calciatore cileno
Juan José Gomez – calciatore salvadoregno
Juan Manuel Gómez – calciatore uruguaiano
Juan Pablo Gómez – calciatore argentino
Francisco Juan Gómez – calciatore spagnolo
Juan Gómez González – detto Juanito – calciatore spagnolo
Juan Gómez de Lecube – noto come Lecube – calciatore spagnolo
Juan Gómez-Jurado – scrittore spagnolo
Juan Vicente Gómez – generale venezuelano
Juan Uña Gómez – politico spagnolo
Juan Gómez – karateka spagnolo
Juan Francisco Gómez (1984-) – rugbista a 15 argentino.